Doom Patrol – serial emitowany od 2019
 Doom Patrol – zespół superbohaterów
 Doom Patrol – komiks wydawany od 1963